Појам Злетовско-струмичка епархија може имати следећа значења:

 Злетовско-струмичка епархија, православна епархија Српске православне цркве (1920-1967)
 Злетовско-струмичка епархија, епархија неканонске Македонске православне цркве (1967-1988)

Види још 
 Струмичка епархија (вишезначна одредница)
 Охридско-битољска епархија (вишезначна одредница)
 Преспанско-битољска епархија (вишезначна одредница)
 Православље у Северној Македонији
 Православна охридска архиепископија